Bad Buchau, stad in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Bochov, stad in Tsjechië
 Buchau (Pegnitz), Ortsteil van de stad Pegnitz in de Duitse deelstaat Beieren